Étalle est une commune belge située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
 Étalle est une commune française située dans les Ardennes